Zumpango désigne des lieux :

 Zumpango (municipalité), municipalité mexicaine de l'État de Mexico au Mexique ;
 Zumpango del Río (municipalité), ville de la municipalité mexicaine d'Eduardo Neri dans l'État de Guerrero au Mexique.

Voir aussi
 Lac de Zumpango, lac de l'État de Mexico, au Mexique ;
 Sumpango, commune du Guatemala.

Homonymie de toponyme